Ian Black (voetballer, 1924)
 Ian Black (voetballer, 1960)
 Ian Black (voetballer, 1985)
 Ian Black (zwemmer)
 Ian Black (snookerspeler)